Iler bezeichnet:
 einen Nachnamen, siehe Robert Iler (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Schabeisen der Kammmacher